Солда́тское — село в Фатежском районе Курской области. Административный центр Солдатского сельсовета. Население —  человек ( год).

География 
Расположено в 8 км к востоку от Фатежа на левом берегу реки Усожи, недалеко от впадения в неё речки Руды. Высота над уровнем моря — 168 м.

 Климат
Солдатское, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
До XIII века на территории Солдатского находилось древнее славянское поселение, впоследствии уничтоженное монголо-татарами во время похода хана Батыя на Русь.

Современное село Солдатское возникло в 1-й половине XVII века, во время правления царя Михаила Фёдоровича. Изначально здесь была переправа через Усожу, для охраны которой был организован сторожевой пункт и поселены солдаты, переведённые отчасти с территории современных Поныровского и Золотухинского районов, отчасти — из Орла и Кром. Из деревни Коронино сюда были переселены однодворцы Павловы, из д. Маньшино — Лунины, из д. Прилепы — Горбуновы, из д. Горяйново — Волобуевы. Всего здесь было поселено не менее 20 солдатских семейств.

В XVII—XVIII веках деревня входила в состав Усожского стана Курского уезда. В 1779 году включена в Фатежский уезд. Часть жителей села были государственными крестьянами, часть — помещичьими. В разное время здесь находились поместья дворян Кривцовых, Маковлевых, Хелецких-Симантовских, Рапп и других. По данным 9-й ревизии 1850 года крестьянами Солдатского владели: поручик Иосаф Степанович Шеншин (116 душ мужского пола), титулярный советник Андрей Симантовский (9 д.м.п.) и майор Семён Симантовский (6 д.м.п). В 1861 году село было включено в состав Рождественской волости. В 1862 году в селе был 61 двор, население составляло 870 человек (451 мужского пола и 419 женского), действовал православный Покровский храм (до наших дней не сохранился), ранее выделившийся из прихода Рождественской церкви соседнего села Шахово. В 1868 году в селе была открыта церковно-приходская школа. Первым учителем школы был Михаил Алексеевич Афанасьев. К 1877 году в Солдатском было 157 дворов, проживали 983 человек. В начале 1880-х годов село было передано в Дмитриевскую волость. При Покровском храме в селе действовали две земские школы, а в 1895 году здесь была открыта церковно-приходская школа, располагавшаяся в специально построенном каменном помещении при церкви. На выделяемые средства прихода (45 рублей ежегодно) обучалось более 80 детей, в их распоряжении находилась храмовая библиотека, состоявшая из 70 томов, российских периодических изданий и грамотных наставников.

В 1897 году в селе проживало 874 человека, всё население Солдатского исповедовало православие.

Во время Гражданской войны, в ходе Орловско-Кромского сражения, ранним утром 14 ноября 1919 года стрелки 3-й латышской бригады на участке села Солдатское прорвали оборону белогвардейцев. При сильной снежной метели бригада червонных казаков совместно с латышским 3-м кубанским кавалерийскими полками почти без боя дошли в район железнодорожной станции Льгов.

После установления советской власти село стало административным центром Солдатского сельсовета. В 1924—1928 годах Солдатское находилось в составе Алисовской волости укрупнённого Курского уезда. В 1928 году включено в состав Фатежского района. В 1937 году здесь было 193 двора. Во время Великой Отечественной войны, с 25 октября 1941 года по февраль 1943 года, село находилось в зоне немецко-фашистской оккупации. По состоянию на 1955 год здесь находился центр колхоза имени Чапаева. В 1965 году к Солдатскому были присоединены деревня Заречье и посёлок Кончанка.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Солдатская основная общеобразовательная школа. В селе 75 домов.

Транспорт 
Солдатское находится в 5 км от автодороги федерального значения  «Крым» (Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной) как часть европейского маршрута E105, в 2,5 км от автодороги регионального значения  (Фатеж — Дмитриев), на автодорогe межмуниципального значения  (38К-038 — Солдатское — Шуклино), в 27 км от ближайшего ж/д остановочного пункта 29 км (линия Арбузово — Лужки-Орловские).

В 168 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Персоналии 
 Кун, Юлий Михайлович (1914—1980) — советский кинорежиссёр, сценарист и оператор, лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Фатежского района